Cappy – marka soków owocowych należąca do The Coca-Cola Company.

Dostępność 
Soki Cappy dostępne są w Austrii, Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Sudanie, Nigerii, Turcji, Egipcie, na Węgrzech i w Norwegii.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna Polska strona Cappy

Przypisy 

Coca-Cola
Marki napojów